Donorejo kan syfta på följande platser:

Indonesien 

 Donorejo, Temanggung, by, Jawa Tengah, 
 Donorejo, Karangtengah, by, Jawa Tengah, 
 Donorejo, Batang, by, Jawa Tengah, 
 Donorejo, Purworejo, by, Jawa Tengah, 

Robotskapade Indonesienförgreningar